Tân Dĩnh, xã in de Vietnamese provincie Bắc Giang
Tân Định (doorverwijspagina)